Альфред Мокен-Тандон ( или ; ) — французский биолог, ботаник, зоолог, профессор.

Биография 
Альфред Мокен-Тандон родился в Монпелье 7 мая 1804 года. Внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов семенных растений. Альфред Мокен-Тандон умер в Париже 15 апреля 1863 года.

Научная деятельность 
Альфред Мокен-Тандон специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Mémoires sur l'oologie, ou sur les œufs des animaux (Paris, 1824).
 Essai sur les dédoublements ou multiplications d'organes dans les végétaux (Montpellier, 1826).
 Monographie de la famille des Hirudinées (Gabon, Paris, 1827).
 Avec Philip Barker Webb (1793—1854) et Sabin Berthelot (1794—1880), Histoire naturelle des îles Canaries (Paris, 1836—1844).
 Chenopodearum monographica enumeratio (P.-J. Loss, Paris, 1840).
 Moquin-Tandon dirige la parution des deux volumes de Las Flors del gay saber... (Toulouse, 1841).
 Éléments de tératologie végétale, ou Histoire abrégée des anomalies de l'organisation dans les végétaux (P.-J. Loss, Paris, 1841) — L’ouvrage est traduit en allemand par Johannes Conrad Schauer (1813—1848), Pflanzen-Teratologie, Lehre von dem regelwidrigen Wachsen und Bilden der Pflanzen (Haude et Spener, Berlin, 1842).
 Histoire naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles de France, contenant des études générales sur leur anatomie et leur physiologie et la description particulière des genres, des espèces et des variétés (trois volumes, J.-B. Baillière, Paris, 1855).
 Éléments de zoologie médicale, contenant la description des animaux utiles à la médecine et des espèces nuisibles à l'homme, venimeuses ou parasites (J.-B. Baillière, Paris, 1860, réédité en 1862).
 Éléments de botanique médicale, contenant la description des végétaux utiles à la médecine et des espèces nuisibles à l'homme (J.-B. Baillière, Paris, 1861, réédité en 1866).
 Sous le pseudonyme Alfred Frédol Le Monde de la mer (imprimerie de E. Martinet, Paris, 1863, réédité par L. Hachette, 1865, puis en 1866 et en 1881).
  Un naturaliste à Paris réédité en 1999 par Sciences en situation, collection «Sens de l'histoire», 163 p. ISBN 2908965119.

Примечания

Литература 
 Pierre Cabard et Bernard Chauvet (2003). L’Étymologie des noms d’oiseaux. Belin et Éveil Nature (Paris): 589 p. (sa notice contient l’indication erronée que Moquin-Tandon accède à une chaire du Muséum national d'histoire naturelle alors qu’il s’agit d’une chaire à la faculté de médecine).
 Benoît Dayrat (2003). Les Botanistes et la Flore de France, trois siècles de découvertes. Publications scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle: 690 p.
 Amédée Dechambre (1880). Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, deuxième série, tome neuvième. G. Masson (Paris).

Ссылки 
 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Alfred Moquin-Tandon

Биологи Франции
Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Зоологи Франции
Члены Французской академии наук
Члены Парижской медицинской академии